Méthode est un nom commun ou propre.

Nom commun
Le mot méthode vient du grec ancien μέθοδος (methodos) qui signifie la poursuite ou la recherche d'une voie pour réaliser quelque chose. Le mot est formé à partir du préfixe μετά, μέt- (metα, met-) « après, qui suit » et de ὁδός (hodos  où "h" = l'esprit rude sur l'omicron) « chemin, voie, moyen ». 

 Au théâtre, la méthode est une technique d'interprétation ;
 En musique, une méthode est un manuel pour un instrument donné (méthode de piano, de chant), ou pour un problème particulier dans le jeu d'un instrument ; le mot peut aussi avoir son sens général de technique, philosophie d'apprentissage (méthode Suzuki, méthode Kodály) ;
 En programmation informatique orientée objet, une méthode désigne une routine membre d'une classe ;
 En philosophie, la méthode vise à produire un discours et des actions cohérent(es) ;
 En sociologie, la recherche empirique utilise des méthodes qualitatives et des méthodes quantitatives ;
 La méthode de travail ;
 La méthode des consensus en calcul booléen ;
 La méthode du consensus en matière de décision politique ou technique ;
 La méthode formelle ;
 La méthode scientifique ;
 La méthode de transformation sociale (L'état social de la France, Leviers de la cohésion sociale et de la performance durable);
 Le bureau des méthodes dans l'industrie.

Personnages 
 Méthode de Patare († 312), évêque de Patare en Lycie et martyr ; saint fêté le 20 juin ;
 Méthode (), missionnaire grec ; saint fêté le 7 juillet en Occident, le 6 avril et le 11 mai en Orient ;
 Méthode , patriarche d'Antioche ;
 Méthode , patriarche de Constantinople.

Littérature 
Le mot méthode est également présent dans le nom des ouvrages et œuvres suivants :
 La Méthode, un ouvrage d'Archimède ;
 Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, un ouvrage de Descartes (1637) ;
 La Méthode, une somme de 6 ouvrages, constituant l'œuvre majeure d'Edgar Morin ;
 La Méthode Grönholm, une pièce de Jordi Galceran
 La Méthode, un film réalisé par Marcelo Piñeyro ;
 La Méthode est une revue fondée par René Chateau en 1961 ;
 Méthode est une revue de propagande russe
 La Méthode, un collectif de rap marseillais ;
 Method :
 Method (Dangereuse sous tout rapport), film américain réalisé par  sorti en 2004 ;
 Method, film sud-coréen réalisé par Bang Eun-jin et sorti en 2017 ;
 Method Man est un rappeur américain.

Radio 
 La Méthode scientifique, une émission de radio sur la vulgarisation scientifique diffusée sur France Culture.

Voir aussi 
 Méthodologie

Références

Homonymie de titre